Anna Olsson (1964) – canoista svedese
 Anna Olsson (1976) – sciatrice svedese
 Anna-Karin Strömstedt Olsson (1981) – sciatrice svedese